Tyche puede referirse a...
Tique, también escrito Tyche, divinidad de la mitología griega venerada como personificación del destino y de la fortuna;
Tiche, una circunscripción y distrito histórico de Siracusa, en la antigüedad denominado Tyche;
Tyche (planeta hipotético), propuesto en 1999 y descartado en 2014;
(258) Tyche, asteroide;
Tyche (casa de subastas), con filiales en República Dominicana y Suiza.